Cirino – forma diminutiva del nome maschile italiano Ciro

Persone
Bruno Cirino – attore italiano
Emilio Cirino – militare italiano
Natale Cirino – attore italiano